Дом Бухартовских — объект культурного наследия (памятник архитектуры), расположен на улице Аксакова, 48 (перекресток ул. Коммунистической и Аксакова) в Уфе. 

Главный особняк представляет собой двухэтажный дом, оштукатуренный, с большими окнами. Карниз, подзор, фриз и наличники окон богато украшены деревянной резьбой. Дом первоначально имел срезанный угол, выходивший на перекресток, где был расположен парадный вход. Также известен, как Дом с угловым балконом. Севернее главного особняка расположено второе здание усадьбы, одноэтажное со стороны улицы, с мезонином со двора.

История 
Дом построен в 1890-х гг. (по другим данным - в 1902-1904 годах), принадлежал семейству дворян польского происхождения Бухартовских, из которых наиболее известен Генрих Генрихович Бухартовский — уфимский полицмейстер в 1906-1911 годах, основавший Парк народной трезвости (ныне парк имени И. Якутова). Официально домом владела его супруга Мария Бухартовская - председатель Уфимского общества скорой помощи, член "Дамского благотворительного отдела Уфимского попечительного о бедных комитета".

Парадный вход, находившийся под балконом, вёл в помещения магазинов и аптеки, ныне замурован. Сообщается, что изначально флигель оставался бревенчатым, а основное здание было обшито и покрашено в белый цвет. Первый этаж отдали под комнаты прислуги, на втором жил сам хозяин и его семья. После революции на первом этаже дома устроили парикмахерскую, а на втором поселились чекисты.

Балкон был срезан домоуправлением в 2012 году. В 2017 году дом поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

До 2018 года дом был жилым, в нём квартировали до 17 семей, после расселения пострадал от мародеров. Силами волонтеров в доме неоднократно проводились субботники, осуществлялась консервация дома, однако реставрация так и не была начата. До пожара сохранялась лепнина на высоких потолках, большие двустворчатые межкомнатные двери, печи, а также богатая деревянная резьба на карнизе, подзоре, фризе и наличниках окон.

Вечером 13 марта 2020 года в доме произошел пожар, огонь распространился от левой пристройки на кровлю, с последующим её обрушением. Среди версий причин пожара рассматривался в том числе и поджог. По состоянию на январь 2022 года дом находится в аварийном состоянии, при этом сообщается о разработке проекта реставрации.

6 июня 2022 года дом ушёл с торгов за 5,7 млн рублей. Победителем конкурса стала местная компания ООО «Сторм». Теперь она должна заключить договор купли-продажи с мэрией Уфы в течение 5 дней, иначе торги аннулируются.

Примечания

Ссылки 
 Аксакова,48 на сайте Виртуальный город
 Бухартовского дом
 Молодёжная газета «Владельцы ветхого жилья — об облике Старой Уфы»
 Фото дома

См. также 
 Достопримечательности Уфы

Исторические здания Уфы